Gardini es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
 Andrea Gardini (1965-), exjugador profesional y entrenador de voleibol italiano.
 Carlos Gardini (1948-2017), escritor y traductor argentino de ciencia ficción y fantasía.